Goyle – personaggio della saga di Harry Potter, padre di Gregory
 Gregory Goyle – personaggio della saga di Harry Potter
 Raj Goyle – politico statunitense
 Rochelle Goyle – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia di un gargoyle